Anax puede referirse a:
El término rey en griego antiguo Anax (rey).
El gigante de la mitología griega Anax.
El género de odonatos Anax.
El género de plantas herbáceas Anax, sinónimo del género Clinanthus.